захватчик — тот, кто осуществляет захват, насильственно овладевает чем-либо; завоеватель.

Кино и телевидение
 Захватчик (фильм, 1935) (The Invader) — американская комедия с Бастером Китоном в главной роли.
 Захватчик (фильм, 1997) (The Invader) — американский фантастический фильм.
 Захватчик (фильм, 2011) () — бельгийский драматический фильм.
 
Литература
 Захватчик (роман, 1994) (Invader) — фантастический роман для юношества Уильяма Ву, 6-й в серии «Isaac Asimov's Robots in Time».
 Захватчик (роман, 2012) (Invader) — фантастический роман Кэролайн Черри, 13-й в серии «Иноземец».

Другое
 Захватчик (Space Invader или Invader) — французский уличный художник.

См. также 
 Захватчики